Calloway může být:

 Calloway County – okres ve státě Kentucky v USA

příjmení
 Cab Calloway (1907–1994) – americký jazzový zpěvák
 Vanessa Bell Calloway (* 1957) – americká herečka

Externí odkazy